Bluebill Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bluebill Lake (Illinois)
 Bluebill Lake (Itasca County, Minnesota)
 Bluebill Lake (Lake County, Minnesota)
 Bluebill Lake (Oregon)